Spartak Pleven peut faire référence à :
 PFK Spartak Pleven, un ancien club bulgare de football ;
 BC Spartak Pleven, un club bulgare de basket-ball.

Homonymie de clubs sportifs